El apellido Testart podría estar referido o vinculado a:

Personas 
 Jacques Testart (1939-), biólogo francés, que consiguió el nacimiento del primer bebé probeta en Francia en 1982.
 Louis Testart (?-?), también conocido como Louis Testart Basse, empresario de origen francés, que se radicó en Valparaíso (Chile) a principio del siglo XX.
 Robinet Testard (fl1471-1531), pintor e ilustrador francés de manuscritos renacentistas.